Фёдор Петрович Барятинский — имя нескольких представителей княжеского рода Барятинских:
* Барятинский, Фёдор Петрович Борец (ум. 1638 или 1659) — князь, русский военный и государственный деятель, дворянин московский, дипломат и воевода, старший из пяти сыновей воеводы князя Петра Ивановича Барятинского.
 Барятинский, Фёдор Петрович Горбун (ум. 1667) — князь, воевода во времена правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Сын князя Петра Андреевича Барятинского.